A texasi láncfűrészes mészárlás vagy A texasi láncfűrészes a következőkre utalhat:

 A texasi láncfűrészes mészárlás, képregénysorozat
 A texasi láncfűrészes mészárlás, mozifilm franchise
 A texasi láncfűrészes mészárlás (1974), Tobe Hooper filmje
 A texasi láncfűrészes mészárlás 2. – Halálbarlang (1986), Tobe Hooper filmje
 Bőrpofa – A texasi láncfűrészes mészárlás folytatódik 3. (1990), Jeff Burr filmje
 A texasi láncfűrészes gyilkos visszatér (1994) film (másik címén: A texasi láncfűrészes mészárlás 4: Új generáció), Kim Henkel filmje
 A texasi láncfűrészes (2003), Marcus Nispel filmje
 A texasi láncfűrészes mészárlás: A kezdet (2006), Jonathan Liebesman filmje
 A texasi láncfűrészes – Az örökség (2013), John Luessenhop filmje
 Bőrpofa (2017), Julien Maury és Alexandre Bustillo filmje
 A texasi láncfűrészes mészárlás (2022), a Netflix filmje
 The Texas Chainsaw Massacre (1982), videójáték